Henry County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Henry County, Alabama 
 Henry County, Georgia 
 Henry County, Illinois 
 Henry County, Indiana 
 Henry County, Iowa 
 Henry County, Kentucky 
 Henry County, Missouri 
 Henry County, Ohio 
 Henry County, Tennessee 
 Henry County, Virginia